

Леска () — село в Кюстендильській області. Входить до складу общини Кюстендил.
 Леска () — село в Смолянській області. Входить до складу общини Мадан.